Het offer (stripalbum van Thorgal), album uit de Belgische stripreeks Thorgal;
Het offer (stripalbum van De Rode Ridder), album uit de Belgische stripreeks De Rode Ridder;
Het offer (film), film van de Russische regisseur Andrej Tarkovski.